Schwarzer Diamant steht für:
 eine selten vorkommende polykristalline Varietät des Minerals Diamant, siehe Carbonado
 durch Bestrahlung künstlich geschwärzte Diamanten
 einen Anbau der dänischen Nationalbibliothek in Kopenhagen, Den Sorte Diamant
 den Erweiterungsbau des Deutschen Bergbau-Museums Bochum, der 2009 eröffnet wurde
 ein Filmdrama von Arthur Harari, siehe Schwarzer Diamant (Film) 

Schwarzer Diamant ist der Spitzname von:
 Yousouf Falikou Fofana (* 1966), ein ehemaliger ivorischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Black Diamond, Bedeutungen des englischen Ausdrucks für „Schwarzer Diamant“